Tierras Nuevas (Tarija), plaats in Bolivia
Tierras Nuevas (Mexicali), nederzetting in Mexico
Tierras Nuevas Poniente, barrio in Puerto Rico